Llansanffraid-ym-Mechain – walijska miejscowość w Górach Kambryjskich, w hrabstwie Powys, blisko granicy z Shropshire, około 8 kilometrów na południowy zachód od angielskiego miasta Oswestry.

Llansantffraid w języku walijskim oznacza „Kościół św. Brygidy”, a ym-Mechain odnosi się do jego lokalizacji w średniowiecznej cantref Mechain.

Linki zewnętrzne 
 Zdjęcia miejscowości Llansantffraid-ym-Mechain oraz okolic na geograph.org.uk 
 Dawne zdjęcia Llansantffraid-ym-Mechain

Wsie w hrabstwie Powys